Нововолынская — угольные шахты во Львовско-Волынском угольном бассейне:

 Нововолынская № 1 
 Нововолынская № 5 
 Нововолынская № 9 
 Нововолынская № 10